Санта Дијана има више значења:

 Санта Дијана (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Дијана (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику